Blaru (Badas), plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Blaru (Pati), plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Blaru (Yvelines), gemeente in het Franse departement Yvelines.